est un mot anglais signifiant fromage. Il peut également désigner :
 Cheese, premier album de Stromae ;
 Cheese, logiciel de l’environnement de bureau GNOME ;
 Richard Cheese, chanteur de lounge.

La prononciation de ce mot anglais provoque un sourire. On l'utilise pour poser sur une photo, dans une réunion officielle, etc. En français, on utilise également les mots ouistiti, carlito, etc.

Notes et références